Le lundi  est le 355 jour de l'année 1818.

Naissances 
 Amélie d’Oldenbourg (morte le ), fille du grand-duc Paul Frédéric Auguste d'Oldenbourg, épouse du roi élu Othon Ier de Grèce
 Charles Walter Stuart (mort le ), pair écossais, membre de la Chambre des lords

Autres événements 
 Crise politique en France qui mènera à la fin du Ministère Armand-Emmanuel du Plessis de Richelieu (1)

Voir aussi 
 21 décembre et décembre 1818